Анатолий Кириллович Руденко (род. 7 октября 1982, Москва) — российский  театра и кино.

Биография 
Родился 7 октября 1982 года в Москве, в семье актёров Кирилла Макеенко (род. 1960) и Любови Руденко (род. 1959). Бабушка по матери Дина Солдатова (30 апреля 1928 — 30 сентября 2018) — актриса. Практически все детство Руденко прошло на работе у матери и отца, в театре и на киностудии «Мосфильм», куда его часто брала с собой мать. В 13 лет сыграл в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!», где сыграл Митрофана, сына Юрия Каблукова (Слава Полунин) и Светланы (Татьяна Догилева).Его родная тётя была руководителем турагентства.В 2004 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина (курс Е. В. Князева). Служил в армии, в ЦАТРА, после окончании службы остался в труппе этого театра.

На первом курсе Щукинского училища сыграл в сериале «Простые истины» роль старшеклассника Димы Карпова. Затем последовали роли в таких сериалах, как «Воровка», «Пятый ангел», «Дорогая Маша Березина» и «Бедная Настя». Наибольшую известность ему принес сериал «Две судьбы», снятый режиссером Владимиром Краснопольским. Руденко сыграл главную роль Петра Юсупова. После этого сериала его стали узнавать на улице, а режиссеры стали предлагать все больше ролей. Самыми значимыми картинами последнего времени с участием Руденко можно считать «Сердце не камень», «Вместе», «Два Ивана», «Спираль», «Красная королева».

Личная жизнь 

В 2001 году на съемках сериала «Простые истины» Руденко познакомился с актрисой Татьяной Арнтгольц. Они состояли в отношениях два года.

В 2007 году на съемках сериала «Ангел-хранитель» у него завязались отношения с актрисой Дарьей Поверенновой. В 2010 году они расстались.

На съемках сериала «Вчера закончилась война» познакомился с актрисой Еленой Дудиной. В 2012 году пара поженилась. 19 июня 2012 у них родилась дочь Милена

Общественная позиция 
В феврале 2022 года поддержал войну России против Украины.

Театральные работы 
Дипломные спектакли:
 «Абрикосовый рай»;
 «Зойкина квартира».

ЦАТРА 
 Борис Бороздин — В. Розов «Вечно живые»;
 Джек — «Похищение принцессы фей»;
 Пётр Бородин — В. Ежов «Соловьиная ночь»;
 Гарольд — А. Житинкин «Школа любви».

Фильмография 
 2021 — Свадебные хлопоты
 2020 — Расколотые сны —Илларион
 2020 — парадоксы
 2020 — И расцвёл подсолнух
 2020 —Тет-а-тет
 2020 — Ошибка
 2020 — Игрушка — Слава Демидов психолог
 2020 — День Святого Валентина — Владимир Борисов
 2019 — Я не такой. Я не такая — Саша жених Нади
 2019 —Тайсон — Карелин
 2019 — Никогда не говори «никогда» — Анатолий
 2019 — Не приходи ко мне во сне — Миша
 2019 — Любовницы — парень в кафе
 2018 — Шахматная королева — Юрий
 2018 — Третий должен уйти — Илья Андреев
 2018 — Табу
 2018 — Сердечных дел мастера — кардиолог Калашников
 2018 — Плата за спасение
 2018 — Одна ложь на двоих — Влад, возлюбленный Вари
 2018 — Верни мою жизнь — Игорь
 2018 — Верить и ждать — Фёдор
 2018 — Боль чужой потери — Никита
 2017 — От судьбы не зарекайся — Гриша Андреев
 2016 — Правда Саманты Смит — Джон Томсон, агент ФБР
 2015—2017 — Последний мент — Андрей Васильев, напарник Алексея
 2015 — Красная королева — Владимир Лавров, внук Августы Леонтьевны, лейтенант КГБ
 2015 — Всё только начинается — Александр Попов
 2014 — Спираль — Алексей Камышов
 2014 — Разорванные нити — Максим Остапенко
 2014 — Позови, и я приду — Роман
 2014 — Подмена в один миг — Сергей Титов
 2014 — Дорога домой — Максим Суханов, хозяин пиццерии
 2013 — Я оставляю вам любовь — Андрей Чернышёв, судовой фельдшер
 2013 — Тили-тили тесто — Иван Коротков, предприниматель
 2013 — Разведчицы — Владимир Семёнов, жених Арины
 2013 — Людмила — Сапрыкин, капитан
 2013 — Дождаться любви — Глеб Яценко
 2013 — Два Ивана — Иван Захаров
 2013 — Букет — Сергей Сазонов
 2013 — Берега моей мечты — Алексей Крылов
 2012 — Только о любви — Саша, сын Ирины Сергеевны
 2012 — Смерть шпионам. Лисья нора — Мокроусов, лейтенант
 2012 — Сердце не камень — Пётр Зорин
 2012 — Дело следователя Никитина — Андрей Никитин, старший следователь прокуратуры
 2011 — Проездной билет — Сергей
 2011 — Дуэль — Володя
 2011 — Два билета в Венецию — Саша Жарков
 2010 — Вчера закончилась война — Коля Зубов
 2010 — Была любовь — Женя
 2009 — Петля — Сергей Свешников, ст. лейтенант
 2009 — Мой — Денис
 2009 — Жить сначала — Александр Тарасов (Клондайк), начальник режима
 2009 — Бумеранг из прошлого — Михаил и Николай Самойловы в молодости
 2008—2009 — Рыжая — Сергей
 2008 — И всё-таки я люблю… — Сергей, личный водитель генерала Лягушова
 2008 — Две судьбы-4. Новая жизнь — Петя Юсупов 
 2007 — Путейцы SOS
 2006—2007 — Моя Пречистенка — Фёдор, сын Николая Репнина
 2006—2007 — Ангел-хранитель — Иван Круглов, бывший боксёр
 2005 — Херувим — Стас в юности
 2005 — Оперативный псевдоним — 2. Код Возвращения — эпизод
 2005 — Две судьбы-3 — Пётр Юсупов
 2005 — Две судьбы-2 — Пётр Юсупов
 2004 — Они танцевали одну зиму — Саша, сын Валерии
 2004 — Женщины в игре без правил — парень
 2004 — Дорогая Маша Березина — Стас Березин, младший брат Маши Березиной, начинающий фотограф
 2004 — Близнецы — Гриша Ерожин в юности
 2003—2004 — Бедная Настя — Алексей Шубин, офицер, поручик
 2003 — Фейерверк — Иван Усов, кадет
 2003 — Пятый ангел — Владимир Тельнов в юности
 2003 — Операция «Цвет нации» — эпизод
 2003 — Марш-бросок — эпизод
 2003 — Возвращение Мухтара-1 — Стас
 2002 — Каменская-2 — Градов в юности; сын Градова
 2002 — Казус Белли — Николай Иванов
 2002 — Воровка-2. Счастье напрокат — Артём Берестов
 2001 — Сыщик с плохим характером — Юрий
 2001 — Пятый угол — первый попутчик
 2001 — Воровка — Артём Берестов
 1999—2003 — Простые истины — Дима Карпов
 1996 — Привет, дуралеи! — Митрофан, сын Юры и Светланы

Примечания

Литература 
 

Дети-актёры России
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина